Dream On může znamenat:
hudba (název písně nebo alba různých skupin či hudebníků)
 Dream On (Aerosmith): je rocková balada americké rockové skupiny Aerosmith z jejich debutového alba Aerosmith z roku 1973. Coververzi této písně nazpívala řada dalších zpěvaků či skupin, např. Anastacia či Cold.
 Dream On (Nazareth): je píseň skotské rocková skupiny Nazareth, vydané v roce 1982 (album 2XS) a v roce 1983 jako singl. Českou coververzi této písně pod názvem Dřív já s textem Eduarda Krečmara nazpíval v roce 1983 Karel Gott.
 Dream On (Depeche Mode): je píseň anglické hudební skupiny Depeche Mode z roku 2001 (singl a album Exciter). Vzniklo rovněž několik coververzí.
 Dream On (album): je název 16. studiového alba, které v roce 1982 vydal George Duke.

jiné významy
 Dream On: je též název devatenácté epizody první řady amerického televizního seriálu Glee (premiéra 2010, česká premiéra 2011).